Сиф:
 Сиф () — богиня древнегерманской мифологии.
 Сиф (  — стоимость, страхование и фрахт) — международный коммерческий торговый термин, обозначение цены товара, предполагающее оплату за счёт продавца стоимости погрузки товара на судно, перевозки и страхования до места назначения. 
 Сиф () — супергероиня вселенной Marvel; основана на скандинавской богине.
 Сиф (, ) — третий сын Адама; пятый человек от сотворения мира.

См. также 
 Сифа
 Сифф, Мэгги